Baśnie Braci Grimm: Simsala Grimm (niem. Simsala Grimm) – niemiecki serial animowany na podst. baśni braci Grimm. Zawiera 52 odcinki, podzielone na 3 sezony. 2 pierwsze sezony przetłumaczono na język polski.

Obsada głosowa 

 Hubertus von Lerchenfeld – Jojo
 Jörg Stuttmann – Koko
 Bert Franzke:
 Jacob Grimm,
 Wilhelm Grimm

Emisja w Polsce 
 TVP1 – 28 czerwca 2000–2002;
 TV Puls – 5 października 2010 – 14 listopada 2010
 TVS – 2019

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 www.zeichentrickserien.de 

Filmowe adaptacje utworów braci Grimm
Niemieckie adaptacje filmowe
Niemieckie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 1999